Christ-König-Statue steht für:

 Christus-König-Statue (Cali), eine Christusstatue im kolumbianischen Cali
 Christus-König-Statue (Houches), eine Christusstatue im französischen Houches
 Christus-König-Statue (Lens VS), eine Christusstatue im schweizerischen Lens
 Christus-König-Monument auf dem Puig de Sant Salvador auf Mallorca in Spanien 
 Christus-König-Statue (Los Álamos), eine Christusstatue im mexikanischen Tijuana
 Christus-König-Statue (Pachuca de Soto), eine Christusstatue im mexikanischen Pachuca de Soto
 Christus-König-Statue (Świebodzin), eine Christusstatue im polnischen Świebodzin
 Cristo Rei (Almada), eine Christusstatue in Almada, Portugal
 Cristo Rei (Dili), eine Christusstatue in Dili, Osttimor
 Cristo Rei (Garajau), eine Christusstatue in Garajau auf Madeira, Portugal